Bruce Hamilton (1857–1936) brit tábornok
Bruce Hamilton (1901–1968) ausztrál szemészorvos
Bruce Hamilton (1923) ausztrál rögbi játékos
Bruce Hamilton (1957) kanadai jégkorongozó és csapattulajdonos